Соревнования по лёгкой атлетике на VI летней Спартакиаде народов СССР проходили с 27 по 30 июля 1975 года в Москве на Центральном стадионе имени В. И. Ленина. По традиции, состязания одновременно имели статус чемпионата СССР по лёгкой атлетике. На протяжении четырёх дней были разыграны 37 комплектов медалей. Победители чемпионата и Спартакиады народов СССР в многоборьях определились ранее, 7—9 июня, в Таллине.

Во всех шести Спартакиадах, которые начали проводиться в 1956 году, участвовали три легкоатлета: Владимир Ляхов (метание диска, завоевал бронзовую медаль), Ламара Тугуши (метание диска) и Антонина Иванова (толкание ядра).

На соревнованиях было установлено два рекорда СССР. В женском беге на 100 метров с барьерами Наталья Лебедева улучшила собственное достижение на 0,2 секунды, с 13,0 до 12,8. Владимир Кишкун взял рекордную высоту в прыжке с шестом — 5,45 м, на 4 сантиметра лучше прежнего результата. Предыдущий рекордсмен, Юрий Исаков, занял второе место с лучшей попыткой на 5,40 м.

Светлана Крачевская во второй раз оказалась сильнейшей в стране среди толкательниц ядра. Она установила личный рекорд 21,02 м, став второй советской спортсменкой, показавшей результат дальше 21 метра (после рекордсменки СССР Надежды Чижовой).

Как и четырьмя годами ранее, трёхкратным чемпионом Спартакиады стал олимпийский чемпион Валерий Борзов, выигравший бег на 100 и 200 метров, а также эстафету 4×100 метров. Таким образом, по общему числу золотых медалей (шесть) он повторил рекорд Спартакиад Галины Поповой (побеждала в 1959 и 1963 годах).

Близка к аналогичному достижению была и Надежда Бесфамильная: к трём золотым медалям в 1971 году (100 м, 200 м, эстафета 4×100 м) она добавила ещё две в 1975-м (200 м, эстафета 4×100 м) и одну серебряную (100 м).

Виктор Санеев защитил титул чемпиона в тройном прыжке и показал лучший результат в истории соревнований — 17,33 м. До собственного национального рекорда ему не хватило 11 см.

В пятый раз (четвёртый подряд) чемпионкой страны в метании диска стала Фаина Мельник, отправившая снаряд на 67,80 м.

Соревнования чемпионата СССР по кроссу прошли 20 апреля в Тбилиси (не входили в программу VI летней Спартакиады народов СССР).

Командное первенство

Призёры

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по многоборьям в программе Спартакиады 
Чемпионы Спартакиады народов СССР в многоборьях определились 7—9 июня в эстонском Таллине. Надежда Ткаченко в третий раз подряд выиграла пятиборье на чемпионате страны.

Мужчины

Женщины 

* Для определения победителя в соревнованиях многоборцев использовалась старая система начисления очков. Пересчёт с использованием современных таблиц перевода результатов в баллы приведён в скобках.

Чемпионат СССР по кроссу 
Чемпионат СССР по кроссу 1975 года состоялся 20 апреля в Тбилиси, столице Грузинской ССР.

Мужчины

Женщины

См. также 
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике в помещении 1975
 Кубок Европы по лёгкой атлетике 1975

Литература

Ссылки 
 

Летняя Спартакиада народов СССР 1975
Лёгкая атлетика на Спартакиадах народов СССР
Апрель 1975 года
Июнь 1975 года
Июль 1975 года
1975 год в Москве
Спорт в России в 1975 году
1975 год в Эстонии
Спорт в Грузии в 1975 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
Спортивные соревнования в Таллине
Спортивные соревнования в Тбилиси
Соревнования по лёгкой атлетике в Грузии
Чемпионаты СССР в 1975 году
1975 год в лёгкой атлетике
Соревнования по лёгкой атлетике в Эстонии